Шебу́ева — женская форма фамилии . Известные носительницы фамилии:
 Шебуева, Елизавета Павловна (1852—1934) — русская драматическая актриса.
 Шебуева, Ольга Михайловна (род. 1955) — советская и российская актриса театра, заслуженная артистка РФ. Внучка артиста Г. А. Шебуева.